Azusa, es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Su rol en la serie es el de Emperador de Jurai. Solo aparece en el episodio 13 de la serie de OVAs Tenchi Muyō!: Ryo-Ōki, un en una sola escena del especial Tenchi Muyō!: Policía Galáctica. 

Él es el padre de Ayeka y Sasami, por lo que desestima las habilidades de Tenchi.

Azusa es el padre de Yosho también. Al ser el padre de Yosho, Azusa se convierte en la cabeza de la familia Masaki.

Personajes de Tenchi Muyo!
Emperadores y emperatrices ficticios